Der Begriff Fensterung ist mehrdeutig. Er steht in der Medizin für:

 Fensterung (Computertomographie), ein Verfahren in der bildgebenden Diagnostik
 als eingedeutschter Begriff für Fenestrierung, ein therapeutisches Operationsverfahren in der Herzmedizin